Первая футбольная лига 1988/1989 () — 32-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 20 августа 1988 года и закончился 11 июня 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1988/1989
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1988 году
Спорт в Турции в 1989 году